Соколовка — топоним:

Белоруссия 
 Соколовка — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Соколовка — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Соколовка — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.
 Соколовка — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.
 Соколовка — агрогородок в Чериковском районе Могилёвской области.

Казахстан 

 Соколовка — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области, упразднено в 2011 г.
 Соколовка — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Соколовка — село в районе Шал акына Северо-Казахстанской области, упразднено в 2018 г.
Соколовка — до 2018 г. название села Ешкиольмес в Саркандском районе Алматинской области.

Киргизия 
 Соколовка — до 1993 г. название села Ак-Чий Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.

Приднестровье 
Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Соколовка — село в Каменском районе.

Россия 
Алтайский край
 Соколовка — село в Михайловском районе, упразднено в 1970-е годы.
Амурская область
 Соколовка — село в Серышевском районе
Башкортостан
 Соколовка — деревня в Давлекановском районе
 Соколовка — деревня в Стерлитамакском районе
 Соколовка — деревня в Шаранском районе
Белгородская область
 Соколовка — село в Корочанском районе
 Соколовка — хутор в Новооскольском районе
 Соколовка — хутор в Прохоровском районе
Брянская область
 Соколовка — село в Мглинском районе
 Соколовка — деревня в Стародубском районе
Калининградская область
 Соколовка — посёлок в Гурьевском районе
Кемеровская область
 Соколовка — деревня в Ленинск-Кузнецком районе
Кировская область
 Соколовка — посёлок в Зуевском районе
Краснодарский край
 Соколовка — хутор в Тбилисском районе
Красноярский край
 Соколовка — село в Иланском районе
 Соколовка — село в Нижнеингашском районе
Курганская область
 Соколовка — деревня в Катайском районе
Курская область
 Соколовка — деревня в Горшеченском районе
 Соколовка — деревня в Октябрьском районе
 Соколовка — посёлок в Советском районе
Ленинградская область
 Соколовка — деревня в Волосовском районе
Липецкая область
 Соколовка — деревня в Данковском районе
Омская область
 Соколовка — деревня в Называевском районе
 Соколовка — деревня в Тюкалинском районе

Оренбургская область
 Соколовка — село в Домбаровском районе
Пензенская область
 Соколовка — село в Никольском районе
Приморский край
 Соколовка — село в Чугуевском районе
Ростовская область
 Соколовка — село в Матвеево-Курганском районе
Самарская область
 Соколовка — посёлок в Борском районе
Свердловская область
 Соколовка — посёлок в составе города Верхняя Пышма
Татарстан
 Соколовка — посёлок в Лаишевском районе
Томская область
 Соколовка — село в Молчановском районе
Тульская область
 Соколовка — деревня в Венёвском районе
 Соколовка — деревня в Кимовском районе
Тюменская область
 Соколовка — деревня в Нижнетавдинском районе
 Соколовка — деревня в Тобольском районе
Удмуртия
 Соколовка — деревня в Сарапульском районе

Хабаровский край
 Соколовка — село в районе имени Лазо

Украина 
Винницкая область
 Соколовка — село в Крыжопольском районе
 Соколовка — село в Литинском районе
 Соколовка — посёлок в Погребищенском районе
Днепропетровская область
 Соколовка — посёлок в Верхнеднепровском районе
Запорожская область
 Соколовка — село в Вольнянском районе
Ивано-Франковская область
 Соколовка — село в Косовском районе
 Соколовка — село в Ивано-Франковском районе
Киевская область
 Соколовка — село в Васильковськом районе
Львовская область
 Соколовка — село в Золочевском районе
 Соколовка — село в Бобрской общине Львовского района
 Соколовка — село в Щирецкой общине Львовского района
Николаевская область
 Соколовка — село в Березнеговатском районе
 Соколовка — село в Братском районе
 Соколовка — село в Первомайском районе
Тернопольская область
 Соколовка — село в Лановецком районе
Харьковская область
 Соколовка — село в Балаклейском районе
Хмельницкая область
 Соколовка — село в Каменец-Подольском районе
 Соколовка — село в Хмельницком районе
Черкасская область
 Соколовка — село в Жашковском районе
Черниговская область
 Соколовка — село в Бобровицком районе
 Соколовка — село в Козелецком районе

Другое 
 Соколовка — река в России, протекает в Ивановской области;
 Соколовка — исторический район Кривого Рога.